Lamprophiinae – podrodzina węży z rodziny Lamprophiidae.

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Systematyka

Podział systematyczny 
Do podrodziny należą następujące rodzaje: 
 Boaedon
 Bothrolycus – jedynym przedstawicielem jest Bothrolycus ater
 Chamaelycus
 Dendrolycus – jedynym przedstawicielem jest Dendrolycus elapoides
 Gonionotophis
 Gracililima – jedynym przedstawicielem jest Gracililima nyassae
 Hormonotus – jedynym przedstawicielem jest Hormonotus modestus
 Inyoka  – jedynym przedstawicielem jest Inyoka swazicus
 Lamprophis
 Limaformosa
 Lycodonomorphus
 Lycophidion
 Mehelya
 Pseudoboodon

Przypisy